Friend of a Friend (Foo Fighters), een nummer van de Amerikaanse band Foo Fighters
 Friend of a Friend (Lake Malawi), een nummer van de Tsjechische band Lake Malawi
 FOAF, een machine-leesbare ontologie die personen beschrijft